Добб () — английская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1972) — британский мотогонщик, чемпион мира по мотокроссу в классе 125cc (2001)
 Добб, Морис Херберт (1900—1976) — британский экономист.

См. также